Bathory — музичний альбом гурту Bathory. Виданий 2 жовтня 1984 року лейблом Under One Flag, Black Mark Production. Загальна тривалість композицій становить 26:55. Альбом відносять до напрямку блек-метал.

Список пісень 
 «Storm of Damnation» — 3:07
 «Hades» — 2:45
 «Reaper» — 2:44
 «Necromansy» — 3:41
 «Sacrifice» — 3:17
 «In Conspiracy with Satan» — 2:29
 «Armageddon» — 2:32
 «Raise the Dead» — 3:42
 «War» — 2:38
 «Outro» — 0:22

Посилання 
 Allmusic: огляд 
 
 Encyclopaedia Metallum — Bathory — Bathory 

Альбоми Bathory
Англомовні музичні альбоми